Adam Turowski – polski piłkarz ręczny grający na pozycji bramkarza
 Adam Turowski – polski szlachcic zm. w 1638